Az 1980. évi téli olimpiai játékokon a síugrás normálsánc versenyszámát február 17-én rendezték. Az aranyérmet az osztrák Toni Innauer nyerte meg. A második helyen pontazonosság alakult ki, ezért két ezüstérmes volt. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

2. ugrás

Összesítés

Források 

Síugrás az 1980. évi téli olimpiai játékokon